

Anno 
 293 o 293 a.C.

Codici 
 293 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Burlington, nel New Jersey

Matematica 
293 – numero